in Germania:
 Dürnau – un comune del Baden-Württemberg nel circondario di Biberach
 Dürnau – un comune del Baden-Württemberg nel circondario di Göppingen